Имени Михеева — посёлок в Воскресенском районе Нижегородской области России. Входит в состав городского поселения Рабочий посёлок Воскресенское.

География 
Посёлок расположен на левом берегу реки Ветлуги.

История 
Прежнее название посёлка — Затон имени Михеева. С 1983 года в посёлке находилось районное управление речного пароходства. Каждую весну случаются подтопления.

Население

Инфраструктура 
Улицы посёлка: Комарова, Леонова, Лесная, Луговая, Набережная, Озёрная, Целинная.

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)